The New Adventures of Sam and Max (As Novas Aventuras de Sam e Max) e um reboot da serie iniciada em 1993, feita pela LucasArts, após o grande sucesso de Sam & Max Hit The Road em 1993 (que não houve uma continuação),o titulo ficou parado por muito tempo após seu lançamento,anos depois Steve Purcell deixa a lucas arts,levando com ele os direitos de todo o universo criativo de Sam e Max, foi ai que Steve Purcell foi para uma pequena empresa chamada: Telltale Games,onde resolveu unir forças com Grim Fandango e toda sua equipe criativa para criar uma nova cara para o universo de Sam e Max e reformular toda a história de Sam e Max que já conhecíamos até então. Diferente do jogo produzido pela lucas arts,este desta vez  era por episódios ,tendo 6 episódios em sua primeira temporada.Com seu grande sucesso a serie possui atualmente 3 temporadas.

Neste game houve três testes de como as histórias deveriam seguir: Na 1º temporada os episódios possuem conexões entre si,já na 2° temporada os episódios possuem histórias individuais não havendo conexões entre si,más na 3° temporada os episódios possuem continuações entre si.(Exemplos: O episódio 2 Continua o episódio 1,O episodio 3 continua o episódio 2 e por assim vai...).

Enredo

1º Temporada 
Sam & Max, dois policiais autônomos formam uma equipe de investigação, investigando acontecimentos que têm uma coisa em comum: hipnose. Assim, eles terão de enfrentar durante as suas missões um filho de ex-estrelas da televisão, uma série de talk show que mantém a sua audiência como refém, a máfia dos brinquedos, vários presidentes dos Estados Unidos, a Internet e finalmente o responsável por todos os acontecimentos. Os vários episódios estão repletos de referências à cultura popular americana e paródias.

2º Temporada 
A ligação entre os episódios mais solta e é complicado do que na primeira estação. Em última análise, tudo laços em uma manobra pelos Poppers Soda (que acabam por ser príncipes demónio com uma posição elevada no Inferno ), pelo que eles enganar Sam & Max para danificar Inferno suficiente para que eles sejam capazes de expulsar Satanás e tomar controlar-se. Para o efeito, teve ELES raptar Bosco enquanto Sam e Max estavam ocupados lidando com Jurgen em Stuttgart. A erupção vulcânica central para Moai Better Blues foi um sinal para eles para pegar os Chefes de Moai que precisavam. Tal como acontece com Season One, os acontecimentos do primeiro episódio não eram parte do plano: os Poppers tinha erroneamente enviado a Shambling presença corporativa para Papai vez de Satanás . Como o título indica, a temporada tem uma ênfase em viagens através do tempo e espaço.

3° Temporada 
Em The Devil's Playhouse, Sam & Max encontram um artefato antigo que dá a Max habilidades psíquicas que permitem que os dois se defendam contra "os mais fortes e estranhos inimigos que a Freelance Police já enfrentou". Esses eventos levaram os dois ao encontro de "senhores da guerra intergaláctica e deuses sobrenaturais, estudiosos do arcano", todos procurando obter o poder de controlar todo o espaço. Cada episódio parece ser baseado em diferentes estilos e gêneros de filme, como ficção científica, aventura, horror e desastre.

Personagens

Personagens Principais 
 Sam é o personagem liderado pelo jogador. É um cão de pé, vestido como um detetive particular. Ele nunca fica sem seu chapéu e revolver. Mesmo sendo calmo, recorre a violência quando necessário.
 Max é um coelho branco, que, apesar da sua aparência bonitinha, foi vítima de inúmeros transtornos psiquiátricos. Max em particular tem um grande problema: violência.Virou presidente no episódio 4 da 1º temporada.
 Bosco (Presente até a 2º Temporada). Assume a loja situada no fim da rua do escritório de Sam e Max. Bosco sofre de paranóia e estava convencido de que muitas pessoas querem o seu mal,o que o leva a proteger a sua loja,cobrando muito caro pelos itens de sua loja de inconveniências. Este personagem vem a morrer no ultimo episódio da 2ª temporada,neste meio tempo sua mãe Momma Bosco vem ocupar seu lugar de personagem principal na 3ª temporada. 
 Sybil Pandemik (Está presente em todos os episódios na 1ª e na 2ª temporada,já na 3ª temporada retorna somente no ultimo episódio,casada e grávida de abraham lincoln,para fechar a serie). Mantém a loja do outro lado na rua onde é localizado o escritório de Sam e Max. É incapaz de manter um emprego estável e também muda a cada episódio.
 Papel Flint (Presente A partir da 2º temporada) O melhor amigo de Sam e Max, que estava em um enorme caso de detetive,na 1º temporada. Através dos eventos deste jogo, ele está continuando uma pesquisa para o filho da Sra Bosco .
 The C.O.P.S. The Computer Obsolescence Prevention Society eng/A Prevenção Computacional de obsolescência á Sociedade Pt-Br  (abreviadas COPS em inglês ) é um grupo de quatro Inteligências Artificiais, em alguns computadores antigos. Sua primeira aparição foi em Reality 2.0 , onde eles foram responsáveis ​​por manter vários aspectos da realidade homônimo 2.0.

Personagens secundários 
 Jimmy Two-Teeth (Ele aparece em todos os episódios da primeira temporada, mas realmente só aparece no primeiro e último episódio da segunda temporada e é apenas brevemente mencionado no The Zone Penal ).é um rato que vive em uma parede no escritório de Sam & Max na 1ª temporada e na 2ª temporada . Ele é o marido de Mary Two-Teeth e pai de Timmy Two-Teeth.        
 Mr. Espátula é o peixinho dourado de Sam e Max, que tornou o bebedouro,sua residência no escritório dos nossos herois.
 Hubert é a planta do escritório de Sam e Max na 1ª temporada. Quando o ponteiro é colocado sobre ele, ele é chamado de "vegetação exuberante".
 Girl Stinky (na 2º temporada está personagem e secundário,já na 3ª temporada virá personagem principal). É titular de Diner Stinky na 2º e 3º temporada de Sam e Max.
 Grandpa Stinky (a partir da 2ª temporada)  e o avô da Girl Stinky é dono do Diner Stinky.
 The Soda Poppers (Presente até a 2ª temporada) são um trio de filhos de ex-estrelas chamados Specs , Peepers & Whizzer . Eles muitas vezes se encontrar com Sam & Max ao longo dos eventos de Sam & Max 1ª temporada(Salvando o Mundo) e 2ª temporada(além do tempo e do Espaço) . Eles são o primeiro olho para aborrecimentos como menores, mas eventualmente tornar-se os governantes do Inferno e os principais antagonistas da Beyond Time and Space. Seus aniversários de 34-35 anos acontece em Situação: Comédia , enquanto o seu aniversário de 35-36 anos ocorre em O que há de novo, Belzebu?
 Hugh Bliss (Presente em todos os episódios da 1ª temporada,já na 2ª temporada ele retorna somente no ultimo episódio.este não retorna para uma terceira temporada.) É o fundador da religião de Prismatology eo principal antagonista de Sam & Max Season One , e também é o principal antagonista de o seuepisódio final . Suas relações com a maior parte da Temporada Um vilões são descritas e explicadas no Plano Diretor de Hugh Bliss . A figura esguia, albino com uma voz aguda anormalmente elevada, Hugh foi um dos personagens mais misteriosos na primeira temporada da série Telltale. Além de sua aparência e voz, Hugh possui habilidades mágicas inexplicáveis ​​e um comportamento perturbadoramente alegre. No geral, Hugh Bliss tem a aparência de algo lutando para aparecer humano. Ele se torna o rei universal censor após a sua morte no Inferno na 2º temporada.
 Mister Featherly (Está presente em todos os episódios na 1ª e na 2ª temporada,já na 3ª temporada retorna somente no ultimo episódio,para fechar a serie.) É um ator galinha que apareceu pela primeira vez em Situação: Comédia sob o nome de Philo Pennyworth.
 The Bug é um item de caráter / inventário que aparece pela primeira vez em The Mole, a Mob, eo Meatball . Na 3º temporada ele deixa de ser um item de caráter / inventário para se torna um personagem secundário. 
 Harry Moleman é um ex- Polícia Freelance membro, o ex-líder da máfia Toy , o principal antagonista de The Mole, a Mob eo Meatball , e um personagem menor em Bright Side of the Moon , Night of the Raving Morto , O que há de novo, Belzebu? , A Zona Penal e Beyond the Alley das Bonecas .
 Agente Superball é um personagem recorrente na 1ª,2ª e 3ª temporada. Ele é um guardar de portas nas duas primeiras temporadas, e torna-se presidente dos Estados Unidos agindo no final da terceira temporada. Ele ainda é o presidente durante os eventos do Poker Night 2 . Ele aparece pela primeira vez em Abe Lincoln Must Die! .
 Chuckles (Participa somente de 2 episódios na 1º temporada). É um Prismatology flunkey que trabalhava para Hugh Bliss , a fim de executar planos de hipnotismo, através do Serviço Secreto e do Mafia Toy .Ele apareceu pela primeira vez em The Mole, a Mob eo Meatball . Ele é, possivelmente, a pessoa que enviou Myra Stump o urso hypno desencadeando os acontecimentos de Situação: Comédia . Sua segunda e última aparição foi em Abe Lincoln Must Die! , servindo como um antagonista principal.
 Abraham Lincoln é o personagem-título e principal antagonista em Abe Lincoln Must Die! , um personagem menor em Bright Side of the Moon , e um personagem recorrente em toda Sam & Max além do Tempo e do Espaço,já na 3ª temporada e casado com Sybil Pandemik e pelo que parece esse casamento gerou frutos,pois Sybil aparenta está gravida de alguns meses de Lincoln,ele retorna no ultimo episódio para fechar a serie.
 Pedro ( Participa somente da 2ª temporada).É um mariachi de alguma importância na 2ª temporada.
 Natasha primeira e única aparição s está em " The Tomb of Sammun-Mak ". Natasha é a mãe de Nefertiti, e também dedicada esposa para um Moleman que soa muito parecido com o presente Harry Moleman.
 Ms Bosco (comumente chamado de Momma Bosco ) é um personagem coadjuvante em série episódica da Telltale. Ela é Bosco mãe e da ex-corredor / proprietário de Inconveniência de Bosco. elá aparece a partir da 2ª temporada e virá personagem principal na 3ª temporada.
 Sal é um gigante barata que aparece como um personagem importante nos últimos três episódios da terceira temporada.
 Geral Skun-ka'pe é um poder-mad alienígena gorila espaço que é o principal antagonista do primeiro episódio daterceira temporada , The Zone Penal . Ele também é um antagonista principal na Roubaram o cérebro do Max! , um personagem menor em Beyond the Alley of the Dolls e um antagonista principal de A Cidade que não se atreve a dormir.
 Anton Papierwaite  Um homem tentando libertar as forças demoníacas do Yog-Soggoth no mundo.
 Sammun-Mak  Um ex-pharoah egyption que com sucesso (mas brevemente) cria uma realidade alternativa em Roubaram cérebro do Max!
 Charlie Ho-Tep  Um dos Brinquedos de Poder que tenta destruir o mundo em Beyond the Alley of the Dolls .
 Mole People pessoas com funções anthropromorphic-like.

Lista de Episódios

1ª temporada: Save the World (Salvando o Mundo Pt Br)

2ª temporada: Beyond Time and Space (Além do Espaço e do Tempo Pt Br)

3ª Temporada: The Devil's Playhouse (O Teatro do Diabo Pt Br)

Ver também
Steam
The Adventure Company

Ligações externas
 Site Oficial
 Página do jogo na Nintendo
 Ficha do jogo no GameStart

Jogos eletrônicos de 2007
Jogos para Xbox 360
Jogos para PlayStation 3
Jogos eletrônicos da LucasArts
Jogos eletrônicos desenvolvidos nos Estados Unidos
Jogos para computador
Jogos para Wii
Jogos para um jogador
Jogos eletrônicos de aventura